Buro Renkema, Nederlands comedycollectief
 Gerard Renkema (1959), Nederlands burgemeester
 Jan Renkema (1948), Nederlands taalkundige
 Wim-Jan Renkema (1968), Nederlands politicus